Mikser kan henvise til flere artikler:
Elektronisk mikser
Lydmikser
Håndmikser